XI. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima  održano je od 16. srpnja do 31. srpnja 2005. godine u kanadskom gradu Montréalu .

Sastavni dijelovi SP-a su bili:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 2005.
 Svjetsko prvenstvo u plivanju na otvorenom 2005.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 2005.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 2005.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2005.

Ljestvica 

2005
Međunarodna športska natjecanja u Kanadi‎